El término Sanlúcar es un topónimo español que puede referirse a diversas poblaciones de Andalucía:

Sanlúcar de Barrameda, ciudad emplazada en la provincia de Cádiz;
Sanlúcar de Guadiana, municipio situado en Huelva;
Sanlúcar la Mayor, también llamada en el pasado Sanlúcar de Alpechín, ciudad de la provincia de Sevilla;
Sanlúcar de Albaida, una de las antiguas denominaciones de Albaida del Aljarafe, municipio situado en la provincia de Sevilla.